Jean Sibelius – compositore finlandese
Sibelius – film biografico del 2013 sulla figura di Jean Sibelius
Sibelius – software di notazione musicale
1405 Sibelius – asteroide della fascia principale
Parco Sibelius – parco pubblico di Helsinki